DAO steht als Abkürzung für:

 Daallo Airlines, dschibutische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Data Access Object, ein Entwurfsmuster
 Data Access Objects, eine Schnittstellen-Bibliothek von Microsoft für den Zugriff auf Datenbanken
 Dezentralisierte Autonome Organisation, virtuelle Organisationsform eines Unternehmens auf der Blockchain
 Diaminoxidase, ein kupferhaltiges Enzym
 Disc-At-Once, ein CD/DVD-Schreibverfahren
 Dominion Astrophysical Observatory, eine Sternwarte in Kanada
 Double Action Only, ein Abzugssystem bei Schusswaffen
 offizielles Rufzeichen der deutschen Seefunkstation Kiel Radio
 Durchführungsanordnung
 Durchführungsanweisung

Dao steht für:
 Dao, ein Kernbegriff des Daoismus
 Dao (Capiz), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Capiz
 Dao (Volk), ein Volk in Vietnam
 Dao (Säbel), ein einschneidiges chinesisches Schwert
 Dao (Yongzhou), ein Kreis im Süden der chinesischen Provinz Hunan

Personen:
 Joseph Dao (1936–2011), malischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Mansur Dao, libyscher Politiker
 Nguyen Thien Dao (1940–2015), französischer Komponist vietnamesischer Familienherkunft 
 Đào Duy Anh (1904–1988), vietnamesischer Historiker und Journalist

Dão steht für:
 Dão (Fluss), Nebenfluss des Mondego in Portugal
 Dão (Weinbaugebiet), ein Weinbaugebiet in Portugal

Siehe auch:
 Đào
 DAÖ

Abkürzung